Dit artikel bevat een lijst van voorzitters van het Bondshooggerechtshof van Zwitserland.

Lijst 

Bondshooggerechtshof
 
Voorzitters